Wikipedia w języku pontyjskim – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku pontyjskim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku pontyjskim
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii